De benaming Maristen kan op twee rooms-katholieke congregaties slaan:

de Broeders Maristen (Latijn: Fratres Maristae Scholarum), een broedercongregatie
de Paters Maristen (Latijn: Societas Mariae), een priestercongregatie

Zie ook 
Marianisten

Kloostercongregatie in de Rooms-Katholieke Kerk